ФК „Одиша“ ( е футболен клуб от град Бхубанешвар, щата Одиша, Индия.

Създаден е с цел участие в Индийската суперлига (ИСЛ) в столицата Ню Делхи с името „Делхи Дайнамос“ (Delhi Dynamos) на 26 август 2014 г. Играе на стадион „Джавахарлал Неру“.

История 
На 13 април 2014 г. „ДЕН Нетуъркс“, водещият дистрибутор на кабелна телевизия в страната, печели наддаването за франчайз отбора, базиран в Делхи, а на 17 юли проектът е официално стартиран. На 28 август отборът подписва договор с марковия си играч Алесандро дел Пиеро.

Има договор за сътрудничество с ФК „Фейенорд“, Ротердам, Нидерландия.

В дебютния си мач „Делхи Дайнамос“ завършва 0:0 с гостуващия „Пуна Сити“ на 14 октомври 2014 г. 5 дни по-късно срещу „Атлетико де Колката“ Павел Елиаш отбелязва първия гол в историята на отбора. На 25 октомври тимът записва първата си победа – срещу „Ченайин“.

Клубът е преименуван на „Одиша“ поради преместването му в град Бхубанешвар, щата Одиша през ангуст 2019 г. Домашният му стадион е „Калинга“ в Бхубанешвар с капацитет 15 000 зрители.

Успехи 
 Индийска Суперлига
 Полуфинал (2): 2015, 2016

Настоящ състав

Известни играчи 
  Алесандро дел Пиеро
  Роберто Карлош
  Йон Арне Риисе
  Флоран Малуда
  Калу Уче
  Паулиньо Диаш
  Йерун Луму

Треньори 
  Роберто Карлош (2014 – 2016)
  Джанлука Дзамброта (2016 – 2017)
  Мигел Анхел Португал (от 2017)

Източници 

Одиша
Ню Делхи